Yerba de la cruz puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salvia verbenaca; o
 el nombre común de la planta Teucrium pseudochamaepitys.